Bessie bezeichnet

 Bessie, Name eines Seeungeheuers, das angeblich im Eriesee leben soll
 Bessie (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm über die Bluessängerin Bessie Smith (2015) 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bessie (Chilton County, Alabama)
 Bessie (Jefferson County, Alabama)
 Bessie (Faulkner County, Arkansas) – nicht mehr existent
 Bessie (Lawrence County, Arkansas) – nicht mehr existent
 Bessie (Georgia), im Wilkes County – nicht mehr existent
 Bessie (Illinois), im Franklin County
 Bessie (North Carolina), im Jackson County
 Bessie (Oklahoma), im Washita County
 Bessie (Tennessee), im Lake County
 Bessie (Texas), im Gaines County – nicht mehr existent
 Bessie Clemson Heights, im Frederick County, Maryland
 Bessie Heights, im Orange County, Texas
 Bessie Junction, im Jefferson County, Alabama
 Bessie K, im St. James Parish, Louisiana

Personen:
 Alvah Bessie (1904–1985), US-amerikanischer Drehbuchautor, Schriftsteller und Übersetzer
 Ignace Bessi Dogbo (* 1961), ivorischer Geistlicher, Erzbischof von Korhogo

Sonstiges:
 Bessie Roe Branch, Fließgewässer im Yazoo County, Mississippi
 Bessie Babbet Lake, See im Florence County, Wisconsin
 Bessie Pond, See im Franklin County, New York
 Bessie G Mine, Mine im La Plata County, Colorado
 Bessie Turner Mine, Mine im Elko County, Nevada
 Bessie Wilgus Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Bessie Heights Oil and Gas Field, Ölfeld im Orange County, Texas
 Bessie Baker Park, Park im Essex County, Massachusetts
 Bessie Branham Park, Park im DeKalb County, Georgia
 Bessie Haynes Park, Park im Reeves County, Texas

Siehe auch:
 Bessi
 Bessy